Gibraltar Open 2019 – siedemnasty rankingowy turniej sezonu snookerowego 2018/2019. Turniej ten rozegrany został w dniach 13-17 marca 2019 w Tercentenary Sports Hall w Gibraltarze.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 25 000 
II miejsce: £ 12 000 
Półfinalista: £ 6 000 
Ćwierćfinalista: £ 4 000 
Ostatnia 16: £ 3 000 
Ostatnia 32: £ 2 500 
Ostatnia 64: £ 1 500 

Pula nagród: £ 177 000

Rundy Kwalifikacyjne

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe 

 142, 134, 112, 103, 102, 102, 100  Stuart Bingham
 142  Chen Feilong
 139, 112  Thepchaiya Un-Nooh
 139, 109  Kyren Wilson
 139  Chris Wakelin
 139  Paul Davison
 136, 111  Kurt Maflin
 135, 105  Peter Ebdon
 129  Ashley Carty
 129  Sean O’Sullivan
 127  Jamie Clarke
 126  Zhao Xintong
 123  David Lilley
 122, 107  David Gilbert
 120, 103, 103, 101  Yuan Sijun

 120  Hammad Miah
 120  Jimmy White
 117  Jack Lisowski
 115, 100  Barry Pinches
 112  Yan Bingtao
 109  James Cahill
 108  Joe Swail
 106  Daniel Wells
 105  Hamza Akbar
 104  Zhou Yuelong
 103, 100, 100  Ryan Day
 103  Ross Muir
 102  Martin O’Donnell
 101, 100  Gary Wilson

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 worldsnooker.com

Gibraltar Open
2019 w Europie
Gibraltar w XXI wieku
2019 w snookerze